Le tournoi de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1983, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du  au .

Sammy Giammalva Jr remporte le simple messieurs. En finale, il bat Ben Testerman, décrochant à cette occasion le  et dernier titre en simple de sa carrière.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer David Dowlen et Nduka Odizor. Ils remportent chacun leur  ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1983 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Monterrey

Liens externes 
 

ATP 1983
1983 au Mexique
Monterrey
Tennis en février 1983
Tennis en mars 1983